Mikko Palotie (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui occupe le poste d'attaquant.

Carrière de joueur
Après avoir évolué dans les catégories jeunes des clubs de Kiekko-Vantaa et de l'HIFK, il joue de 2006 à 2008 en 2. Divisioona avec le GrIFK Hockey. En 2008, il part en Suède et dispute le championnat de Division 2 avec les équipes de Alvesta SK et de Kallinge/Ronneby finissant à chaque fois meilleur pointeur de son équipe. En 2010, il est recruté par le Gap Hockey Club en Ligue Magnus. Lors de la préparation d'avant saison, il se blesse et est remplacé par Jesse Uronen, un autre finlandais. Il fait son retour à la compétition contre les Dragons de Rouen lors de la phase retour et signe un nouveau contrat d'une saison en 2011-2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Kiekko-Vantaa || Mestis|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| GrIFK Hockey|| 2. Divisioona|| 27|| 25|| 27|| 52|| 22||- ||- || -||- ||- 
|- 
| 2007-2008|| GrIFK Hockey || Suomi-sarja|| 20|| 12|| 11|| 23|| 16|| 14|| 7|| 17|| 24|| 14
|-
| 2008-2009|| Alvesta SK || Division 2 || 27|| 11|| 23|| 34|| 20|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| 2009-2010|| Kallinge/Ronneby || Division 2 || 36|| 29|| 32|| 61|| 34|| 12|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| Gap Hockey Club || Ligue Magnus || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Gap || CdL || 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || || 
|- 
| 2011-2012|| Gap || Ligue Magnus || 25|| 7|| 4|| 11|| 8|| 9|| 5|| 3|| 8|| 4
|- 
| 2011-2012|| Gap || CdL || 5|| 0|| 3|| 3|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2011-2012|| Gap || CdF || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Tønsberg Vikings || 1. divisjon || 33|| 34|| 39|| 73|| 44||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2013-2014|| Microz Eaters Limburg || North Sea Cup || 36|| 12|| 12|| 14|| 26||- ||- || -||- ||- *
|-
| 2014-2015|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 24 || 24 || 33 || 57 || 12 || 6 || 5 || 9 || 14 || 6
|-
| rowspan="2"|2015-2016|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 14 || 14 || 15 || 29 || 10 || 2 || 2 || 0 || 2 || 14 	 
|-
| Hunters|| Suomi-sarja || 13|| 5|| 3|| 8|| 4||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2016-2017|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona ||25 || 24 || 31 || 55 || 10 || 6 || 6 ||3 || 9 || 27 	
|-
| 2017-2018|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 22 || 5 || 19 || 24 ||6 || 4 || 1 || 3 ||4 || 0 	
|-
| rowspan="2"|2018-2019|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 24 || 18 || 27 || 45 || 6 ||	8 || 4 || 6 || 10 || 2 
|-
|GrIFK Hockey II || 3.Divisioona || 2|| 9|| 5||14|| 0||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2019-2020|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 27 || 22 || 36 || 58 || 12 || 5 || 4 || 4 || 8 || 4 	
|-
| 2020-2021|| GrIFK Hockey || 2. Divisioona || 9 || 1 || 9 ||10 || 4||- ||- || -||- ||-

Roller in line hockey 
Il représente l'équipe de Finlande de Roller in line hockey.

Statistiques en club 

| 2010 || GrIFK Hockey || Ligue Finlandaise ||7||9||5||14||0||2||0||1||1||0
|-
| 2011 || GrIFK Hockey || Ligue Finlandaise ||8||8||9||17||3||3||4||5||9||1,5
|-
| 2012 || GrIFK Hockey || Ligue Finlandaise ||8||11||9||20||1,5||5||1||3||4||

Statistiques internationales 

|2009 ||CM  
|6||0||0||0||0 ||align="left"| de l'élite
|-
|2011 ||CM 
| 5|| 3|| 0|| 3||0 ||align="left"| de l'élite

Références

Naissance en novembre 1985
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Unis Flyers Heerenveen
Attaquant de hockey sur glace